Thiệu, vereinfacht: Thieu, ist ein vietnamesischer Name und bezeichnet mehrere Personen:

Nguyễn Văn Thiệu, General und Präsident Südvietnams
Thiệu Trị, Kaiser der Nguyễn-Dynastie

Des Weiteren bezeichnet Thieu einen Stadtteil der belgischen Kleinstadt Le Rœulx in der Provinz Hennegau

Siehe auch:
 Thieux